Labda steht für:

 Leptis Magna (heute لبدة / Labda), antike Stadt in Libyen
 Lambda, elfter Buchstabe des griechischen Alphabets
 Labda, Mutter von Kypselos in der griechischen Mythologie

Siehe auch